Namen
 Jonne (voornaam) - Finse voornaam
 Jonne Aaron - zanger
 Jonne Hjelm - voetballer
 Jonne Järvelä - zanger en componist
 Jonne Kramer - schrijfster
 Jonne Moleman - zwemster
 Jonne Severijn - regisseur
 Jonne Tammela - ijshockeyer
 Jonne Valtonen - componist

Geografie
 Jonne (Polen) - dorp in Polen
Diversen
 Jonne (stripreeks) - Nederlandse stripreeks